Estación Universidades puede referirse a:

 Universidades (estación), del sistema de transporte masivo TransMilenio de Bogotá.
 Estación Universidades (MIO) del sistema de transporte masivo MIO de Cali.